Okręty US Navy o nazwie USS „Patchogue”

 Pierwszy USS „Patchogue” (YFB-1227) był promem. W służbie w latach 1917-1922.
 Drugi USS PC-586 był ścigaczem okrętów podwodnych. W służbie w latach 1942-1950. Przemianowany na USS „Patchogue” (PC-586) w 1955 roku, gdy znajdował się poza służbą.

Patchogue